Dickens är ett engelskt  efternamn.

Personer med efternamnet
 Bill Dickens (född 1958), amerikansk basist
 Charles Dickens (1812–1870), brittisk författare
 Kim Dickens (född 1965), amerikansk skådespelare
 Little Jimmy Dickens (1920–2015), amerikansk countrysångare
 Monica Dickens (1915–1992), engelsk författare
 Stanley Dickens (född 1952), svensk racerförare

Fiktiva personer
 Dickie Dick Dickens – litterär figur

Engelska efternamn